Замок Шюрі
Шюрі, Окінава